Le trésor des cathares ou de Montségur désigne les réserves monétaires de l'Église cathare assiégée qui auraient été mises en lieu sûr avant la reddition du castrum de Montségur puis convoyées vers les Églises sœurs d'Italie.

Le trésor 

Au sens médiéval du terme, un trésor n'est qu'une réserve monétaire, sans aucune connotation de mystère. L'Église cathare, dont les communautés religieuses, individuellement pauvres, travaillaient, avait à gérer des fonds. Ces réserves lui permettraient d'assurer sa subsistance et ses bonnes œuvres, d'acheter les matières premières de l'artisanat communautaire, de faire copier des Bibles et, en période de persécution, de rétribuer des protecteurs et des passeurs.

 récentes y ont cherché un objet mystérieux, le Graal, ou même des inédits de Platon...

L'histoire d'un mythe 

Le trésor des Cathares a toujours été une source d'inspiration pour les romanciers spécialisés dans les énigmes historiques, et a très largement contribué aux légendes diverses qui se sont créées au fil du temps. On a souvent affirmé qu'à la veille de l'attaque du château de Montségur, quelques chevaliers seraient partis avec le Graal, des parchemins et bien d'autres objets précieux, pour aller les mettre en lieu sûr. 

 ont avancé l'idée qu'ils seraient allés en Italie rejoindre un fief cathare, alors que d'autres ont prétendu qu'ils se seraient rendus dans une place forte des environs occupée vraisemblablement par les Templiers, de telle sorte qu'aujourd'hui encore, personne ne sait si ce trésor cathare n'est qu'un mythe ou bien une réalité, comme c'est aussi le cas pour la légendaire fortune des Templiers ou encore plus récemment, pour l'étrange affaire de Rennes-le-Château où l'abbé Bérenger Saunière aurait découvert en 1885 un fabuleux magot.

Au tout début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'étaient intéressés de très près à l'histoire des Cathares, à la suite de la parution de Croisade contre le Graal, roman de l'écrivain et historien Otto Rahn.

Voir aussi 
 Antonin Gadal
 Croisade des albigeois
 Siège de Montségur
 Or de Toulouse

Bibliographie et sources

Essais 
 Charles Peytavie, « Le trésor des cathares : mythes et réalité », Histoire du catharisme, le magazine des hérésies et des dissidences , n° 1, été 2006, p. 22-25.
 Marie-Carmen Garcia et Williams Genieys, L'invention du Pays Cathare : essai sur la constitution d'un territoire imaginé, L'Harmattan, 2005, 140 p. 
 Centre d'études cathares de Carcassonne, Cathares : au-delà des mystères, SPH, Nice, 2003, 234 p. 
 Jean Duvernoy Maxime Lacaze, Le trésor des cathares : la solution de l'énigme, éditions du Génie, Toulouse, 1996
 Michel Roquebert, « Le trésor de Montségur », dans Montségur, la mémoire et la rumeur. 1244-1994, Actes du colloque de Foix d’, Archives départementales de l’Ariège, Foix, 1994.

Fiction 
 Daniel Bareste, Le Trésor des cathares : roman, Éd. La Bruyère, Paris, 1988, 268 p.
 Louis-François Claro, Le trésor des cathares, L.-F. Claro, Oye-et-Paillet, 2004, 158 p.  
 Liliane et Fred Funcken, Didier Convard, Le Chevalier blanc : le trésor des cathares, Hélyode, Bruxelles, 1994, 47 p.  (bande dessinée)
 Emmanuel de Careil - "Le Trésor des Cathares, Rennes-le-Château ou Montségur ?" - éditions Libre 2 Lire -  - 396 pages -  (enquête historique romancée).

Film 
 Scott Free Productions, Labyrinthe, 2011, Adaptation du roman historique "Labyrinthe" écrit en 2005 par Kate Mosse.

Liens externes 
 Site présentant des bandes dessinées sur le catharisme et le trésor de Montségur.

Cathares
Catharisme
Monnaie